Cimișlia (gemeente), Moldavische gemeente met stadtitel
 Cimișlia (arrondissement), Moldavische arrondissement